Berea kan syfta på:

 Berea (djur) – ett släkte av kräftdjur

Geografi

Lesotho 

 Berea (distrikt),

Mexiko 

 Berea, Mexiko, Chiapas, Palenque,

Rumänien 

 Berea (ort i Rumänien), Satu Mare, Comuna Ciumeşti,

Sydafrika 

 Berea (ort i Sydafrika), KwaZulu-Natal, EThekwini Metropolitan Municipality,

Syrien 

 Aleppo (provinshuvudstad),

USA 

 Berea, Kentucky, Madison County, 
 Berea, South Carolina, Greenville County, 
 Berea, Ohio, Cuyahoga County,